Jacques Poirier peut désigner :
 Jacques Poirier (1922-2005), un agent français du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jacques Poirier (1928-2002), un peintre et illustrateur français ;
 Jacques Poirier (1959-), un poète canadien.